Уэйд ван Никерк (, род. 15 июля 1992 года в Кейптауне) — южноафриканский легкоатлет, специализирующийся на дистанциях 200 и 400 метров. Олимпийский чемпион 2016 года и двукратный чемпион мира на дистанции 400 метров. Является действующим рекордсменом мира на дистанции 400 метров с августа 2016 года, побив рекорд Майкла Джонсона, который стоял 16 лет.

Карьера 
Его первыми международными соревнованиями стал чемпионат мира среди юниоров 2010 года, на котором он занял 4-е место в беге на 200 метров. Выиграл бронзу в эстафете 4×400 м на летней Универсиаде 2013 года в Казани.

4 июля 2015 года на соревнованиях Meeting Areva установил рекорд Африки в беге на 400 метров — 43,96. Он стал первым африканцем, кому удалось пробежать эту дистанцию быстрее 44 секунд. Его рекорд простоял всего один день, так как уже 5 июля 2015 года Айзек Макуала показал результат 43,72.

Стал победителем чемпионата мира 2015 года с рекордом Африки — 43,48. Этот результат стал 4-м в списке самых быстрых на этой дистанции за всю историю.

5 августа 2016 года нёс флаг ЮАР на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 14 августа 2016 года выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро с новым мировым рекордом — 43,03, побив рекорд Майкла Джонсона 1999 года (43,18).

На чемпионате мира 2017 года в Лондоне 8 августа уверенно выиграл золото на дистанции 400 метров с результатом 43,98, серебряный призёр Стивен Гардинер отстал на 0,43 сек. 10 августа в финале на дистанции 200 метров ван Никерк стал вторым (20,11), на 0,02 сек отстав от Рамиля Гулиева из Турции, и по фотофинишу опередив Джерима Ричардса.

В конце октября 2017 года во время благотворительного футбольного матча получил серьёзную травму, из-за которой полностью пропустил сезон 2018 года, а также чемпионат мира 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции ЮАР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от ЮАР
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Обладатели действующих олимпийских рекордов
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года